Chained steht für:

 den Originaltitel von In goldenen Ketten, einem US-amerikanischen Spielfilm von 1934
 Chained (2012), einen US-amerikanischen Film von Jennifer Chambers-Lynch